Beowulf,  staroengleski junački ep s više od tri tisuće stihova, djelo nepoznatog pjesnika.
 Beowulf (heroj), glavni lik istoimenog epa
 Beowulf (računarstvo)